

Абайський сільський округ — адміністративна одиниця, Актогайський район, Карагандинська область
 Абайський сільський округ — адміністративна одиниця, Єгіндикольський район, Акмолинська область
 Абайський сільський округ — адміністративна одиниця, Жетисайський район, Туркестанська область
 Абайський сільський округ — адміністративна одиниця, Іртиський район, Павлодарська область
 Абайський сільський округ — адміністративна одиниця, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Абайський сільський округ — адміністративна одиниця, Келеський район, Туркестанська область
 Абайський сільський округ — адміністративна одиниця, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Абайський сільський округ — адміністративна одиниця, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область
 Абайський сільський округ — адміністративна одиниця, Турара Рискулова район, Жамбильська область
 Абайський сільський округ — адміністративна одиниця, Хромтауський район, Актюбинська область

Дивись також 
 Абайський район